Ферес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Население — 755 человек (на 2010 год). Расстояние — 123 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете